Исторические области Грузии, их месторасположение и основные крупные населённые пункты

Ссылки